Kraljevac je lahko: 

 Kraljevac, naselje na hrvaškem
 Kraljevac, nenaseljen otok